Bobovište peut désigner :
Bobovište, un village du Monténégro situé dans la municipalité de Bar ;
Bobovište, une localité de Serbie située dans la municipalité d'Aleksinac, district de Nišava.